Il singolare del torneo di tennis Prague Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Hernych che ha battuto in finale Ivo Minář 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Karol Kučera (quarti di finale)
 Jan Vacek (primo turno)
 Michaël Llodra (quarti di finale)

 Alex Bogomolov, Jr. (semifinali)
 Todd Reid (primo turno)
 Bohdan Ulihrach (semifinali)
 Jan Hernych (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Open 2004